Marena peut désigner:

Villes et communes 
Marena (Macédoine)
Marena dans la région de Kayes au Mali
Maréna Diombougou